Cherivia é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Carum verticillatum
 Pastinaca sativa